Oldbury kan syfta på:

Australien 

 Oldbury (del av en befolkad plats), Western Australia, Serpentine-Jarrahdale,

Storbritannien 

 Oldbury, West Midlands, England, Sandwell, 
 Oldbury, Kent – en ort i Kent, England
 Oldbury, Shropshire – en ort i Shropshire, England
 Oldbury, Warwickshire – en ort i Warwickshire, England
 Oldbury-on-Severn – en ort i Gloucestershire, England
 Oldbury kärnkraftverk – ett kärnkraftverk
 Oldbury on the Hill – en ort i Gloucestershire, England